Триале́ктика  — способ мышления в философии, в котором кроме двух противоположностей присутствует третий связующий элемент, или иначе — триединство. В нём всеобщность закона единства противоположностей рассматривается как определенная триада. Методология софиасофии переводит диалектику противоречий в триалектику единоречий.

В триалектике противоречия между субъектом и объектом решаются через предмет, между предметом и объектом — через субъект, а между предметом и субъектом — через объект.

Триалектика базируется на постулате, что в мире существует только движущееся пространство. Исходя из этого постулата, триалектика становится новым методом познания, благодаря которому можно наиболее просто раскрывать принцип превращения «пространства» в «материю» (принцип природной простоты). Таким образом, представление о Единстве Мира обогащается познанием о возникновении и движении самого времени-пространства.

См. также 

 Диалектика

Примечания

Источники 

Философские термины